Леве́нс () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Ницца, кантон Турет-Левенс. До марта 2015 года коммуна являлась административным центром одноимённого упразднённого кантона (округ Ницца).

Площадь коммуны — 29,85 км², население — 4427 человек (2006) с выраженной тенденцией к росту: 4761 человек (2012), плотность населения — 159,5 чел/км².

История 
Левенс был центром лигурийского племени Leponti, это название преобразовалось во времена римлян в Leventi, а в средние века в Leventio. Городом управляло семейство Гримальди.

Географическое положение 
Коммуна расположена приблизительно в 670 км к юго-востоку от Парижа, в 165 км юго-восточнее Марселя, в 18 км к северу от Ниццы.

На западе коммуны протекает река Вар.

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 4709 человек, а в 2012 году — 4761 человек.

Динамика численности населения:

Экономика 
В 2010 году из 2942 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 2195 были экономически активными, 747 — неактивными (показатель активности 74,6 %, в 1999 году — 70,2 %). Из 2195 активных трудоспособных жителей работали 2039 человек (1063 мужчины и 976 женщин), 156 числились безработными (62 мужчины и 94 женщины). Среди 747 трудоспособных неактивных граждан 260 были учениками либо студентами, 251 — пенсионерами, а ещё 236 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 1890 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 4647,5 человек. При этом медиана доходов составила 21 тысяча 851 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Антонина (XII век). Исторический памятник с 1941 года
 Аббатство XI века. Исторический памятник с 1965 года

Примечания

Ссылки